

Géographie 
 Cogne, commune italienne de la Vallée d'Aoste
 Val de Cogne, vallée de la Vallée d'Aoste

Industrie 
 Industrie sidérurgique Cogne, entreprise sidérurgique d'Aoste